Наибольший общий делитель = highest common factor
 Halt and Catch Fire — гипотетическая команда процессора
 Остановись и гори (телесериал) — одноимённый телесериал